|}
 — железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Seibu Railway. Линия протянулась на 47,5 километра от станции  в Токио через северо-западные пригороды до станции  в городе Кавагоэ префектуры Сайтама. Линия наряду с линией Икэбукуро, является одной из двух основных в системе Seibu Railway. На всём протяжении двупутная, за исключением участка протяжённостью 1,1 км., на подъезде к станции Хон-Кавагоэ. От станции  ответвляется ветка до станции , которая носит статус самостоятельной линии .

История 
Старейшим участком линии является участок от станции  до станции Хон-Кавагоэ, построенный компанией  в 1894-м году, как часть дороги от  до Кавагоэ. Сама компания Kawagoe Railway в то время являлась подразделением Kōbu Railway(нынешняя Линия Тюо).

В 1922-м году контроль над линией перешёл к Seibu Railway и линия получила новое название — Линия Кавагоэ. В 1927-м году было завершено строительство линии Мураяма от станции  станции Хигаси-Мураяма, построенной для конкуренции с компанией  (нынешняя Линия Икэбукуро) и государственной линией Тюо, так как новая линия находилась точно по средине между ними.

В 1952-м году было завершено строительство участка от станции Такаданобаба до станции Сэйбу-Синдзюку, и вся линия получила название — Линия Синдзюку. Новый терминал Сэйбу-Синдзюку был построен как временный, так как планировалось продолжить линию до станции . Но данный план был отвергнут, и на месте временного терминала была построена постоянная станция.

Станции 
Легенда:
S: останавливается
|: проезжает
L: Local (各停) останавливается на всех станциях
SE: Semi Express (準急)
E: Express (急行)
CE: Commuter Express (通勤急行)
RE: Rapid Express "Kawagoe" (快速急行 "川越" 号)
LE: Limited Express "Koedo" (特急 "小江戸")

Ссылки 
 Официальный сайт Seibu Railway 
 Схема линии Синдзюку 
 Схема линий Seibu Railway 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио